Susanna und die beiden Alten bezeichnet:

 Susanna im Bade oder Susanna und die (beiden) Ältesten, eine biblische Erzählung
 Susanna und die beiden Alten (Altdorfer), Gemälde von Albrecht Altdorfer (1526)
 Susanna und die beiden Alten (Stanzione), Gemälde von Massimo Stanzione (um 1645)